Ahmed Rami (1892-1981) est un poète égyptien.
 Ahmed Rami (1946- ) est un ancien militaire marocain puis écrivain suédois.